Název Těmice má více míst:
 Těmice (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Těmice (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Těmice (Oldřichov) – osada a základní sídelní jednotka v části Oldřichov obce Oldřichov v okrese Tábor

Externí odkazy